

Angola
Belas (Angola) - município da província de Luanda
Belas Shopping

Brasil
Praia de Belas - bairro da cidade de Porto Alegre

Portugal
Belas (Portugal) — vila do concelho de Sintra

Desambiguações de topônimos